«Девочки на пляже» () — пляжный фильм студии Paramount Pictures режиссёра Уильяма Уитни, вышел в прокат 12 мая 1965 года.

В фильме в роли самих себя приняли участие музыканты: группа The Beach Boys (исполнили песни «Girls on the Beach», «Lonely Sea» и «Little Honda»), Лесли Гор (исполнила «Leave Me Alone», «It’s Gotta Be You» и «I Don’t Want to Be a Loser») и группа The Crickets (исполнили песню «La Bamba»).

Сюжет 
Девочки из сообщества Альфа-Бета во время весенних каникул отдыхают в пляжном кафе, когда с ними связывается миссис Уинтерс и сообщает тревожное известие. Миссис Уинтерс является хозяйкой дома, который женское сообщество снимает под своё общежитие. Теперь же, из-за каких-то махинаций родственников миссис Уинтерс, дом может уйти из под её собственности. Для того, чтобы этого не произошло, она должна выплатить банку $10,000 в течение двух недель. Девушки из Альфа-Бета решают во чтобы то ни стало достать нужную сумму и спасти своё общежитие.

Альфа-Бета принимаются изучать местную газету на предмет каких-нибудь проходящих сейчас конкурсов с денежными призами. Затем девушки распределяют между собой задания. Кто-то должен поучаствовать в конкурсе красоты, а кто-то в кулинарном. Кому-то же придётся соблазнить парня-ботаника, ведь у него есть доступ к компьютеру и он умеет им пользоваться, а это пригодится для участия в конкурсе головоломок.

Ещё на пляже есть компания парней-сёрферов, которые приглядываются к девчонкам из сообщества. Чтобы произвести на дам сильное впечатление, парни при знакомстве рассказывают, что являются большими друзьями группы The Beatles. Более того, они даже устраивают телефонный розыгрыш — звонок от «некоего Ринго из Лондона». Девушки всему охотно верят. К тому же это очень удобно, иметь знакомых, которые лично знают ливерпульскую четвёрку.

Альфа-Бета просят своих новых друзей помочь организовать здесь благотворительный концерт The Beatles, деньги от которого пошли бы на сохранение общежития. Девушки сразу приступают к продаже билетов на это мероприятие. Серферы ещё какое-то время пытаются выпутаться из этой ситуации, но вскоре признают, что они обманывали и никаких знаменитостей не знают. В пляжном кафе в это время толпа молодёжи требует «битлов». Девчонкам ничего не остаётся, как надеть костюмы и парики и выходить на сцену самим, впрочем всё заканчивается хорошо.

В ролях 
 Донна Коркоран — Сельма
  — Дюк
  — Синтия
 Стивен Роджерс — Брайан
 Ана Капри — Арлин
  — Уэйн
 Нэнси Спрай — Бетти
 Шейла Бромли — миссис Уинтерс
 Лана Вуд — Бонни
 Мэри Митчел — Эмили
  — Джорджия
 Питер Брукс — Стю Ранкин
  — Патрисия Джонсон
 The Beach Boys — в роли самих себя
 Лесли Гор — в роли самой себя
 The Crickets — в роли самих себя
 Дик Миллер — эпизод
В титрах не указаны
 Линн Картрайт — официантка
 Лео Гордон — официант

Примечания

Ссылки 
 «Девочки на пляже» на сайте «TCM Movie Database»
 Обзор саундтрека на сайте «Beach Party Movie Music»

Фильмы США 1965 года
Кинокомедии 1965 года
Кинокомедии США
Фильмы Paramount Pictures
The Beach Boys
Фильмы о студенческих братствах и объединениях
Фильмы Уильяма Уитни